Пётр Угрюмов:
 Угрюмов, Пётр Иванович (1897—1977) — экономист, директор Саратовского юридического института.
 Угрюмов, Пётр Сергеевич (1961) — советский, латвийский и российский шоссейный велогонщик. Примечания